Osoby o tym nazwisku:
 Arturo Ureña − meksykański bokser,
 Hugo Barrantes Ureña − rzymskokatolicki duchowny, biskup
 Clarín (wł. Leopoldo García-Alas y Ureña) − hiszpański pisarz, publicysta i krytyk literacki
 Manuel Ureña Pastor − rzymskokatolicki duchowny, biskup
 Marco Ureña − kostarykański piłkarz